Штук () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Штук, Франц фон (1863—-1928) — немецкий живописец и скульптор.
 Штук, Ханс (1900—-1978) — немецкий автогонщик.
 Штук, Ханс-Йоахим (род. 1951) — немецкий автогонщик, сын Ханса Штука.

Разное 
 Штук, штукатурка — строительный материал.

См. также 
 Стук